Río Congo – comune del Panama
 Rio Congo – corso d'acqua dell'Argentina
 Rio Congo – corso d'acqua della Colombia
 Río Congo Arriba – comune del Panama